

Pessoas
David Attenborough
Richard Attenborough

Outros
20403 Attenborough
Equidna-de-attenborough

Desambiguações de sobrenomes